Rio Paquequer pode ser:

 Rio Paquequer, nas cido no município de Sumidouro, sendo um afluente do rio Paraíba do Sul.
 Rio Paquequer, banha a cidade de Teresópolis, faz parte da bacia do Paraíba do Sul, mas não se trata do mesmo curso d'água que nasce em Sumidouro.

Desambiguação